Patay steht für:

 Patay (Loiret), Gemeinde im Département Loiret, Frankreich
 Patay (Argentinien), Ort im Departamento Moreno, Argentinien

Patay ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Patay (* 1961), österreichischer Kulturmanager und Hochschullehrer
 Marius Patay (1860–1944), französischer Techniker und Unternehmer

Siehe auch:
 Schlacht bei Patay, 1429
 Patai
 Pattai